Acta Sanctorum, een reeks kritische uitgaven van heiligenlevens sinds de 17e eeuw
 Beyond Sanctorum, het tweede album van de Zweedse symfonische metalband Therion
 Legenda sanctorum of aurea, een verzameling heiligenlevens en kerkelijke feesten, gecompileerd en geredigeerd in de 13e eeuw
 Sanctum sanctorum, een Latijnse uitdrukking (Heilige der Heiligen)
 Sortes Sanctorum, een soort wichelarij uit het vroege christendom

Personen 
 Hermes Sanctorum (1981), Belgisch politicus
 Johan Sanctorum (1954), Belgisch cultuurfilosoof, publicist en criticus

Zie ook 
 Santorum (doorverwijspagina)